

Biologia
Morcego-vampiro

Personagens
Vampira (Marvel Comics)

Mitologia
Vampiro

Filmes
Vampiros de John Carpenter

Jogos
 Vampiro: A Máscara - RPG

Ver também

Desambiguação